

Aziende
Giulio Einaudi Editore – casa editrice torinese
Enciclopedia Einaudi – enciclopedia prodotta dalla casa editrice
Einaudi Letteratura

Persone
Giulio Einaudi – editore italiano, figlio di Luigi
Ludovico Einaudi – compositore e pianista italiano, figlio di Giulio
Luigi Einaudi – economista, politico e giornalista italiano, II presidente della Repubblica Italiana dal 1948 al 1955
Renato Einaudi – matematico italiano

Altro 
Einaudi – frazione del comune italiano di Castelmagno in provincia di Cuneo